Greving ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Greving (* 1962), deutscher Pädagoge
 Joseph Greving (1868–1919), deutscher katholischer Theologe, Kirchenhistoriker und Hochschullehrer
 Matthias Greving (* 1986), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Monika Greving (* 1914), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:

 Grewing